

Корунна — місто, штат Індіана
 Корунна — місто, штат Мічиган

Див. також 
 Корона